Más y Menos son gemelos superhéroes ficticios, de alrededor de 12 años, de la serie de televisión animada Teen Titans, afiliada al equipo Titanes del Este. Se encuentran entre los pocos héroes de la serie que no se han originado en el cómic. Sacados de contexto, sus nombres se traducen del español a "Más" y "Menos", pero en su contexto particular (es decir, los símbolos en sus cofres y su grito de guerra), sus nombres significan "Más y Menos" como "más" y "menos" se pueden utilizar como términos matemáticos. Más y Menos tienen la voz de Freddy Rodríguez.

Historia 
Son un par de gemelos de habla hispana de Guatemala que se pueden mover a super velocidad, pero solo cuando están en contacto entre sí. En Titanes del Este Parte 1, Aqualad afirma que su otro poder es hablar sólo en español. Su grito de guerra es "¡Más y Menos, si podemos!". Parece que se basan parcialmente en el Héroes Mayas Gemelos Hunahpú e Ixbalanqué representado en las crónicas Popol Vuh; sin embargo, desde su incorporación en la corriente del Universo DC, sus orígenes y la historia no han sido tratados.

Los Gemelos Tornado hacen su primera aparición en "Titanes del Este Parte 1" como miembros de los Titanes del Este, un equipo de Teen Titans establecido en Steel City con el fin de dar caza al Hermano Sangre. Cyborg llega para ayudar al equipo a construir su torre, pero son atacados por el Hermano Sangre con sus Cyborg-drones, derrotando a los Titanes. Sin saberlo Cyborg, Sangre coloca todos los miembros del equipo de Titanes del Este bajo su control mental y más tarde les obliga a atacar a Cyborg. Los Titanes originales arriban en auxilio de Cyborg quien se enfrenta con el Hermano Sangre mientras los Titanes del Oeste batallan con los del Este. Con la derrota del Hermano Sangre, los titanes del este se liberan de su control. Más y Menos se enamoran de Starfire cuando se encuentran con ella, y los dos gemelos luchar por su afecto (único momento en el que no cooperan).

En el episodio "For Real", Control Fenómeno utiliza la opción "Español a Inglés" en su control remoto (ya que el no habla ni entiende español) para hacer que Más y Menos "hablar en inglés" (por primera vez), que lo hacen a lo largo del episodio. En la versión china, sin embargo, ya que sólo hablan mandarín, Control Freak declaró que tienen miedo a sí mismos durante la escena de la traducción. Este efecto no es permanente, ya que vuelven a hablar español cuando reaparecen en "Llamando a todos los Titanes" en el que luchan con Johnny Rancid y Cinderblock hasta ser separados cuando Menos es capturado pero Más escapa. Más busca a Chico Bestia en busca de ayuda y demuestra que puede detectar donde se encuentra Menos y puede darse cuenta cuando Menos sufre dolor . Sin embargo, cuando Menos es congela, Más ya no puede sentir a su hermano. En la lucha de la Hermandad en la guarida del Mal durante el episodio de "Titanes Juntos", Más descongela a Menos y juntos descongelan los restantes Titanes capturados y congelan a los villanos.

En Teen Titans Go! - Un cómic basado en la serie animada - los gemelos corren contra Kid Flash, un joven superhéroe compinche de Flash quien también posee súper velocidad. La carrera se convirtió en una recreación de la fábula de la tortuga y la liebre. Kid Flash fue probablemente más rápido, pero perdió tiempo por su exceso de confianza.

Corriente principal de DC Comics 
En el panel de DC Nation, el actual escritor de Teen Titans Geoff Johns anunció que Más y Menos aparecerían en la corriente principal de DC Comics. Siendo esta una de las pocas veces que personajes de una serie animada dan el salto a los cómics de DC, siendo esta la primera ocasión que lo hacen personajes de los Jóvenes Titanes.

En Jóvenes Titanes # 38, Más y Menos se unien a los Teen Titans durante el año que falta después de la Crisis Infinita. Ellos son retratados algo mayores que sus contrapartes animados.

En Final Crisis #1, se unen con Sparx y la Empress para combatir al Amo de los Espejos y Doctor Luz. Después de una corta batalla en la que los villanos ganan, se ve a los dos atravesado por fragmentos de vidrio. El montaje del director afirma que sobrevivieron, aunque en mal estado; se les puede ver cojeando en el primer plano de la Sala de Justicia en un panel posterior.

Más y Menos aparece en un pin-up dibujado por Brett Booth en Teen Titans # 100, el último número de la serie. Se muestran en una pelea con globos de agua a alta velocidad con Kid Flash.

Poderes y habilidades  
Más y Menos tienen poderes metahumanos que les permiten moverse a gran velocidad cada vez que se tocan entre sí. Un comentario de Kid Flash en Teen Titans Go! # 34, sin embargo, indica que sus poderes se basan en Speed Force en esta continuidad. Se dice que su velocidad máxima es siete veces la velocidad del sonido.

Más ha demostrado la capacidad de sentir dónde está su hermano cuando está consciente. También es capaz de hacer vibrar Menos a un ritmo extremo para provocar calor.

Los gemelos parecen entender inglés, aunque no lo hablan. Esto se muestra cuando en la serie de televisión Control Freak les pregunta cómo pueden viajar tan rápido, y responden la pregunta en español.

Otras versiones 
 La pareja también aparece en el número 16 del cómic Tiny Titans durante una carrera alrededor del mundo del elenco principal.
 La pareja también aparece en Teen Titans Go! 2013 empate en la serie de cómics: '¿Puedo tener "," Este trance? "," Fouled Out y "Misadventures in Babysitting".

En otros medios 
 Más y Menos aparece en Teen Titans Go! quien hizo un cameo en el episodio "Starliar" y debutó oficialmente en "Más y Menos" y luego aparece en varios episodios. Ambos son expresados por Freddy Rodríguez.
 Más y Menos hace una breve aparición en Teen Titans Go! to the Movies.

Referencias

Enlaces externos 
Official website of Teen Titans animated series  en Cartoon Network
Profile at ToonZone.net

Miembros de la Justice League
Héroes de los Jóvenes Titanes
Héroes de DC Comics
Personajes creados por Geoff Johns
Velocistas de DC Comics
Personajes de DC Comics que pueden moverse a velocidades sobrehumanas
Gemelos ficticios
Héroes masculinos de DC Comics